Else voulant notamment dire autre en anglais, désigne les notions suivantes :

Prénom

Hydronyme 
 La rivière Else est un cours d'eau du nord-ouest de l'Allemagne.

Patronyme
Dirk Else, sauteur à ski allemand, né en 1977.

Divers 
 Puits Joseph-Else
 Mademoiselle Else est une nouvelle de l'écrivain et médecin autrichien Arthur Schnitzler publiée en 1924.

Prénom allemand
Prénom féminin
Homonymie de prénom
Patronyme allemand